Die Senegal Premier League 2021/22 war die 58. Saison (seit 1960) der höchsten Spielklasse Senegals. Meister wurde der Casa Sports aus Ziguinchor.

|}

Weblinks 
 Senegal Premier League 2021/22 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb im Senegal